Crowle (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Crowle (Worcestershire), een plaats in het Engelse graafschap Worcestershire